El municipio de Antónovo (búlgaro: Община Антоново) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Targóvishte.

En 2011 tiene 6262 habitantes, el 47,51% turcos, el 26,51% búlgaros y el 19,35% gitanos. La cuarta parte de la población vive en la capital municipal Antónovo.

Se ubica en la esquina suroccidental de la provincia. Por su territorio pasa la carretera E772, que une Targóvishte con Veliko Tarnovo.

Localidades 
Contiene las siguientes localidades (habitantes en diciembre de 2009):

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de la provincia de Targóvishte